Fort Bridger
 Floresta Nacional de Bridger-Teton
 Bridger (Montana)

Desambiguações de topônimos